Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2020 was het 72e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestond in 2020 uit de klassen MotoGP, Moto2, Moto3 en MotoE. De eerste race van het seizoen werd verreden op 8 maart op het Losail International Circuit in Qatar. Hierna lag het kampioenschap lange tijd stil vanwege de coronapandemie. Op 19 juli ging het seizoen verder met een race op het Circuito Permanente de Jerez in Jerez de la Frontera. De seizoensafsluiter op 22 november werd verreden op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão.

Kalender
Op 28 augustus 2019 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2020 bekend, waarop 20 races gepland staan. Dit zou het langste seizoen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap worden. Alle races van het voorgaande seizoen zouden terugkeren. De Grand Prix van Qatar werd in de avonduren verreden. Echter zijn meerdere races uitgesteld of afgelast naar aanleiding van de coronapandemie. Op 11 juni 2020 werd een aangepaste kalender gepresenteerd die, met uitzondering van de al verreden race in Qatar, enkel uit Europese races bestond. Later werd daar de seizoensfinale in Portugal nog aan toegevoegd.

Afgelaste races naar aanleiding van de Coronapandemie

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

MotoE

Coureurs en teams
Alle teams komen uit met een Energica Ego Corsa.

Resultaten